Gminy w USA:
 Blue Creek (ang. Blue Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Blue Creek (ang. Blue Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding